

Етап 1

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Група 9

Група 10

Група 11

Група 12

Етап 2

Група 1

Група 2

Група 3

Етап 3

Плей-офф: Азія - Північна Америка

Посилання 
 2006 FIFA World Cup на FIFA.com  

Чемпіонат світу з футболу 2006